Pieter Jacobs (edelsmid), edelsmid uit de 17e eeuw
Pieter Jacobs (wielrenner), wielrenner
Pieter Jacobs (Performance Manager), Performance Manager bij KFCO Beerschot Wilrijk